Martin Eden – romanzo di Jack London
Martin Eden – film del 1914 diretto da Hobart Bosworth
Martin Eden (The Adventures of Martin Eden) – film del 1942 diretto da Sidney Salkow 
Martin Eden – miniserie televisiva del 1979 diretta da Giacomo Battiato 
Martin Eden – film del 2019 diretto da Pietro Marcello